Erik Abrahamsson Leijonhufvud kan syfta på:

 Erik Abrahamsson Leijonhufvud den äldre (död 1520), avrättad i Stockholms blodbad
 Erik Abrahamsson Leijonhufvud den yngre (död 1616), dömd till fängelse vid Linköpings blodbad